

Patronyme 

 Douglas Hofstadter (né en 1945), universitaire américain, fils de Robert ;
 Leonard Hofstadter, personnage de la série télévisée The Big Bang Theory ;
 Richard Hofstadter (1916-1970), historien et intellectuel américain ;
 Robert Hofstadter (1915-1990), prix Nobel de physique en 1961, avec Rudolf Mössbauer.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme